Jméno a příjmení Josef Boháč nosily tyto osobnosti:

 Josef Boháč (lední hokejista) (1914–1989) – český lední hokejista
 Josef Boháč (skladatel) (1929–2006) – český hudební skladatel
 Josef Boháč (sochař) (1890–1978) – český sochař
 Josef Medeotti-Boháč (1884–1945) – český režisér
 Josef Boháč (dělník) (1946–1968) – oběť Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa